Frédéric Roux peut désigner :
Frédéric Roux (1805-1870), un hydrographe et peintre de marine français ;
Frédéric Roux (1973-), un footballeur français ;
Frédéric Roux (1947-), un écrivain français.